Langnes bezeichnet:

 Langnes-Fjord, Fjord an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Langnes-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Flughafen Tromsø (Flughafen Tromsø-Langnes)
 Schlacht an der Langnes-Schanze